Луиджи Алоизий (Алоизиус) Колла Луиджи (, 1766—1848) — адвокат, итальянский политик и  конца 18-го, начала 19-го веков.

Биография 
Отец — Джованни Мариа (), мать — Капелло Фелисита (), жена — Цапеллони Фортуната (), дети — сын Арнальдо (), адвокат.

Являлся членом Временного правительства Савойи () с 12 декабря 1798 по 2 апреля 1799, исполняя роль председателя правительства.

В 1820 году Колла описал два вида рода Банан — Musa balbisiana и Musa acuminata — диких предков современного культурного банана, . С 30 июля 1822 года Колла являлся членом-корреспондентом Академии естественных наук Филадельфии ().

Политическая деятельность 
 Член временного правительства Савойи
 Сенатор региона Сардиния. Назначен на должность 03.04.1848, подтвержден в должности 10.05.1848, инаугурация 08.05.1848

Должности и титулы 
 Член Академии сельского хозяйства Турина с 17 января 1811
 Вице-президент Академии сельского хозяйства Турина 1814—1815
 Член Академии () наук Турина с 21 ноября 1819
 Член-корреспондент аграрно-экономического Общества Кальяри 1852—1859

Награды 
 Кавалер Ордена Святых Маврикия и Лазаря 1844

 Командор Ордена Святых Маврикия и Лазаря

Библиография 

Одна из первых итальянских книг о камелиях. Иллюстрации, позволяющие различать сорта и стадии развития растения.

Список книг Луиджи Коллы из Harvard University Herbaria

 
 
 
 Даты публикаций приложений к книге:
 Все приложения (1 — 4) были опубликованы с 1824 по 1828 года;
 Illustrationes et icones rariorum stirpium quae in ejus horto Ripulis florebant, 1824;
 (без названия) 1825;
 (без названия) 1826;
 (без названия) 1827—1828

 
 Даты публикаций 8-ми томов:
 Том 1, 1833
 Том 2, 1834
 Том 3, 1834
 Том 4, 1835
 Том 5, 1836
 Том 6, 1836
 Том 7, 1837
 Том 8, 1837
 Harvard University Herbaria сообщают, что в этих публикациях отмечены 2 типа образцов таксонов:
 Sisymbrium nuttallii Colla [Isotype] 1833, 1. 206. n. 29

Примечания 

Биологи по алфавиту
Биологи Италии
Кавалеры ордена Святых Маврикия и Лазаря
Командоры ордена Святых Маврикия и Лазаря
Адвокаты по алфавиту
Юристы по алфавиту
Юристы Италии
Адвокаты Италии